Bryans ist der Familienname folgender Personen:

 Lina Bryans (1909–2000), australische Malerin
 Ralph Bryans (1941–2014), britischer Motorradrennfahrer